A palladium szónak több értelme van:
 Kémiai elem. Lásd: palládium
 Pallasz szobra (latinul), amit Athéné faragott. Lásd Pallasz 2 és Palladión.
 Athéné trójai szobra (latinul). Lásd Palladión.

 Palladium, színház Londonban
 Palladium koncertterem New Yorkban